Перикли́мен () — в древнегреческой мифологии:
 Периклимен (сын Нелея) — герой из Мессении.
 Периклимен (сын Посейдона) — герой из Фив.
 Периклимен — из Закинфа, один из женихов Пенелопы. См. Мифы островов Ионического моря.